Аполлофан () — знатный македонянин, живший в IV веке до н. э.

Биография 
Из речи Демосфена следует, что Аполлофан из Пидны был одним из убийц македонского царя Александра II. По всей видимости, он был сторонником Птолемея Алорита. Как отметил Демосфен, Аполлофан был впоследствии «убит исподтишка». Но, по замечанию Уортингтона Й., его казнили по решению народного собрания Македонии.

После смерти Аполлофана его дочери были отправлены родственниками в Олинф. Когда Филипп II в 348 году до н. э. захватил этот полис, то девушки оказались среди прочих горожан в плену у македонян. Проксеном Аполлофана был знаменитый актёр Сатир. На праздничном пиру Филипп выразил удивление, что только он ничего для себя не пожелал в качестве награды. Тогда Сатир попросил отдать ему дочерей Аполлофана с тем, чтобы он смог их, одарив приданным, выдать замуж. Присутствующие на пиршестве выразили восхищение намерением актёра, и сам Филипп «был растроган» и согласился исполнить просьбу Сатира.

Литература 
Первичные источники
 Демосфен. «О предательском посольстве» (192—195)

 Ссылки
 

 Исследования
 Уортингтон Й. Филипп II Македонский. — СПб., М., 2014. С. 294. — ISBN 978-5-91852-053-6.

 В художественной литературе
 Эпизод с дочерями Аполлофана описан в романе Мэри Рено «Небесное пламя».

Персоналии:Древняя Македония
Цареубийцы